El Guásimo puede referirse :

 El Guásimo, localidad de la provincia de Los Santos, Panamá.
 El Guásimo, localidad de la provincia de Colón, Panamá.